salto (gymnastiek), beweging waarbij men een verticale volledige draai maakt
eenzelfde soort beweging van voertuigen en voorwerpen
 SALTO (omroep), afkorting voor Stichting Amsterdamse Lokale Televisie Omroep
 SALTO (schoolbestuur), een openbaar schoolbestuur in Eindhoven

Geografie:
 Salto (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Salto (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Salto Grande (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Salto (São Paulo), een plaats in Brazilië
 Salto (Montalegre), een plaats in de Portugese gemeente Montalegre
 Salto (Uruguay), een plaats in het departement Salto (departement), Uruguay
 Salto del Guairá, een stad in Paraguay

Personen 
 Gregor Salto, een Nederlandse dj